Salado puede referirse a:
El sabor salado.
El método de conserva en salazón.
El nombre común de la planta Thymelaea hirsuta.
El nombre común de la planta Salsola vermiculata.
El nombre común de la planta Suaeda vera.
Salado, pedanía de la localidad española de Abanilla (Murcia).
Salado, villa en el estado estadounidense de Texas.
El Salado más grande del 2022 es Arturo Urgiles, "Deja de hacerle daño a Barcelona"